Telletxea ist der Familienname folgender Personen:

 Domingo Perurena Telletxea (* 1943), spanischer Radrennfahrer
 Alaitz Telletxea (* 1976), spanische Musikerin der Band Alaitz eta Maider (Baskenland), siehe Alaitz eta Maider

Siehe auch:
 Tellechea